

Personaggi 
 Sun Wukong (in giapponese "Son Goku") – eroe leggendario protagonista in Viaggio in Occidente, un classico della letteratura cinese del 1590
 Son Goku  – protagonista del manga Dragon Ball di Akira Toriyama
 Son Goku  – personaggio del manga e anime Naruto
 Son Goku  – personaggio del manga ed anime Saiyuki di Kazuya Minekura
 Son Goku  – personaggio del film d'animazione giapponese Le tredici fatiche di Ercolino di Osamu Tezuka
 Goku – personaggio del manga e anime Monkey Typhoon
 Goku – personaggio del videogioco Yūyūki

Altro 
 Son Goku – nome di una band rock tedesca nata nel 2002 e scioltasi nel 2003
 Son Gokū – manga del 1984 scritto da Kazuo Koike e disegnato da Gōseki Kojima
 Goku – romanzo di Shimaki Kensaku